Okręty US Navy o nazwie USS  "Flint":
 Pierwszy  był lekkim krążownikiem. Został przemianowany na "Vincennes" (CL-64) 16 grudnia 1942. W służbie w latach 1944-46.
 Drugi  był lekkim krążownikiem. Wszedł do służby 31 sierpnia 1944 i został z niej wycofany 6 maja 1947.
 Trzeci  był okrętem zaopatrzeniowo-amunicyjnym. W służbie w latach 1971-1995. Obecnie w służbie w Military Sealift Command.

Flint